Výraz policejní hodina má následující významy:

 Policejní hodina – úředně stanovená doba, do které restaurace a podobná zařízení musely uzavřít
 Policejní hodina (kniha) – román Gézy Včeličky
 Policejní hodina (film) – československý film z roku 1960

Externí odkazy